Wasserturm München steht für:

 Aubinger Wasserturm 
 Wasserturm an der Heidemannstraße 
 Wasserturm Lerchenau 
 Löwenturm München 
 Wasserturm Müllersches Volksbad 
 Wasserturm Stadtwerke München